

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom.
 Alyson Hannigan (1974-), actrice américaine ;
 Barbara Hannigan (1971-), soprano canadienne ;
 Lisa Hannigan (1981-), chanteuse irlandaise.

Entreprise 
 Hannigan Motorsports est un constructeur-transformateur de quads, trikes, side-cars

Fiction 
 Mike Hannigan, personnage de la série télévisée Friends.

Notes et références 

Homonymie de patronyme